Нёр (Германия) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Нёр (Франция) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.

См. также 
 Нер